Antonino Scaini - politico italiano
 Enzo Scaini – calciatore italiano
 Francesco Scaini – pittore italiano
 Stefano Scaini – mezzofondista, maratoneta e fondista di corsa in montagna italiano